Баранка Оскура има више значења:

 Баранка Оскура (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Оскура (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику